FC Oss (celým názvem: Football Club Oss) je nizozemský fotbalový klub, který sídlí ve městě Oss v provincii Noord-Brabant. Založen byl v roce 1928 pod názvem TOP. Svůj současný název nese od roku 2009. Od sezóny 2011/12 působí v Eerste Divisie (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Frans Heesen Stadionu s kapacitou 4 560 diváků.

Historické názvy 
Zdroj:

 1928 – TOP (Tot Ons Plezier)
 1994 – TOP Oss (Tot Ons Plezier Oss)
 2009 – FC Oss (Football Club Oss)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1955–1956: Eerste Klasse C
 1956–1957: Tweede Divisie B
 1991–2010: Eerste Divisie
 2010–2011: Topklasse Zondag
 2011– : Eerste Divisie

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Nizozemské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1928
Sport v Severním Brabantsku